La denominación condado de Cleveland puede hacer referencia a varios condados diferentes de Estados Unidos o de Inglaterra:

 el condado de Cleveland, en el estado de Arkansas;
 el condado de Cleveland, en el estado de Carolina del Norte; 
 el condado de Cleveland, en el estado de Oklahoma; y
 el condado de Cleveland, en Inglaterra.